Noom steht für:

 Noom Records, Musiklabel

Noom ist der Familienname von:

 Orla Noom (* 1985), niederländische Squashspielerin